

Sigle 
 Millennium Development Goals  – Obiettivi di sviluppo del Millennio

Codici 
 MDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mudanjiang (Cina)
 MDG – codice vettore ICAO di Air Madagascar
 mdg – codice ISO 639-3 della lingua massalat
 MDG – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Madagascar